Tennis-Herrendoppel der Olympischen Zwischenspiele 1906.

Ergebnisse 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Literatur 
 Bill Mallon: The 1906 Olympic Games. McFarland & Company, Inc., Jefferson, North Carolina 1998, ISBN 0-786440-67-8.
 Volker Kluge: Olympische Sommerspiele. Die Chronik I. Athen 1896 – Berlin 1936. Sportverlag Berlin, Berlin 1997, ISBN 3-328-00715-6.

Weblinks 
 Doppel im Tennis, Datenbank von Sports-Reference (englisch)

Tennis-Herrendoppel
1906
Tennisturnier in Athen
Tennisturnier 1906